Суперкубок Малайзії з футболу 2018  — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 лютого 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Малайзії клубом Джохор Дарул Тазім та володарем кубка Футбольної асоціації Малайзії клубом Кедах.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на transfermarkt
 Матч на soccerway

2018
Малайзія
Лютий 2018
2018 у малайзійському спорті